Longitarsus aeneicollis  — вид  из подсемейства . Распространён в Средиземноморском субрегионе, Азербайджане и Грузии. Взрослые жуки и их личинки питаются листьями крестовника (Senecio) и воробейника лекарственного (Lithospermum officinale).

Вариетет 
 Longitarsus atricillus var. similis Weise, 1893

Ссылки 
 Wydział Nauk Biologicznych

Примечания 

Прыгуны
Животные, описанные в 1802 году